Wildreservaat Dja in Kameroen
 Dja, een rivier in Kameroen